Budynek Instytutu Psychologii UMK w Toruniu – dawna przychodnia lekarska i pół sanatorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, obecnie siedziba Instytutu Psychologii.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się we wschodniej części miasteczka uniwersyteckiego tuż przy osiedlu mieszkaniowym „Universitas” oraz w bliskim sąsiedztwie Wydziału Teologicznego i Klubu Studenckiego Od Nowa. Część reprezentacyjna tego budynku i główne wejście znajduje się od ulicy Karola Olszewskiego.

Historia 
Akademicka Przychodnia Lekarska dla studentów i personelu UMK, była pierwszym tego rodzaju zintegrowanym ośrodkiem lecznictwa w kraju, spełniającym wszystkie postulaty i potrzeby w zakresie opieki lekarskiej podstawowej i konsultacyjnej, z oddziałem szpitalnym i półsanatorium dla młodzieży zagrożonej gruźlicą. powstała jako część większego projektu jakim była budowa na przełomie lat 60. i 70. XX w. miasteczka akademickiego na Bielanach. Głównym projektantem tego budynku był Zenon Buczkowski. Przychodnia  miała pod swą opieką około 10 tysięcy osób. Wymagania funkcjonalne i technologiczne stawiane obiektom służby zdrowia, spełniono dzięki dość przejrzystemu układowi przestrzennemu. Przyjęto zasadę umieszczenia całego programu przychodni i 20-łóżkowego oddziału szpitalnego w budynku parterowym. Chorzy w takiej sytuacji mogli przechodzić z gabinetów badań do działów zabiegowo-diagnostycznych bez potrzeby forsowania schodów, a ponadto mieli bezpośredni kontakt z zielenią otaczającą budynek i wtapiającą się do jego wnętrz dzięki zaprojektowanym zamkniętym ogródkom-patio. Personel medyczny w licznie 70 osób miał ułatwioną kontrolę nad pacjentami pracując na jednym poziomie budynku. Jedynie 24-osobowe półsanatorium umieszczono na piętrze, gdyż mieszkali w nim studenci uczęszczający na wykłady. Leżalnia na piętrze oraz druga na terenie ogrodu, dostępne zewnętrznymi schodami z jadalni półsanatorium, umożliwiły jego mieszkańcom korzystanie z zalecanego wypoczynku w otoczeniu zieleni. Całość budynku została zaprojektowana na rzucie prostokąta z trzema wewnętrznymi ogródkami oświetlającymi poczekalnie, gabinety badań, zespół radiologii i zaplecze oddziału szpitalnego. Południowa część prostokąta uzyskała dodatkową kondygnację piętra, a zachodnia, dzięki spadkom terenu, o dobrym naświetleniu, kondygnację niskiego parteru, przeznaczoną na szatnie i sanitariaty personelu, magazyny i pomieszczenia techniczne. W niskim parterze mieścił się również pawilon kuchni, dosunięty do szczytu wysokiego skrzydła budynku. Pozwoliło to na wyeliminowanie przenikania zapachów i hałasów kuchni do pomieszczeń przychodni, oddziału szpitalnego i półsanatorium. Budynek posiadał 3 wejścia. Jedno główne, prowadzące do hallu poradni ogólnej, drugie do poradni przeciw-gruźliczej i półsanatorium oraz trzecie z dziedzińca gospodarczego, w poziomie niskiego parteru do kuchni. Pokoje półsanatorium i oddziału szpitalnego mieściły po dwie osoby w każdym z nich, z tym, że na parterze zaprojektowano 4 pokoje jednoosobowe z sanitariatami, z których dwa posiadały awaryjne wyjścia na zewnątrz.

W budynku zastosowano konstrukcję mieszaną z tym, że słupy, podciągi, stropy i płyty dachowe wykonane były metodą uprzemysłowioną. Przyjęto siatkę modularną 6,0 X 6,0 m w części parterowej i dodatkowo w części piętrowej o rozpiętości traktów wynoszące: 5,7, 4,5 i 2,4 m (dla korytarzy).

Ośrodek Zdrowia pierwotnie służył wyłącznie studentom i pracownikom uczelni obsługując dziennie ok. 1000 osób. Od lat 90. nie była to już typowa akademicka przychodnia, choć z racji położenia chętnie wciąż wybierana zarówno przez pracowników, jak i studentów uniwersytetu.

W latach 2014–2015 wyremontowano elewacje budynku. 15 grudnia 2015 - Senat UMK przyjął uchwałę o utworzeniu nowego kierunku - psychologii a 1 września 2016 - powstała Katedra Psychologii na Wydziale Humanistycznym UMK. 19 lipca 2017 - zaprezentowano projekt koncepcyjny rewitalizacji budynku APL  jako siedziby Instytutu Psychologii autorstwa inż. arch. Macieja Kurasa sfinansowany na koszt Katedry Psychologii UMK. 25 lipca 2018 nastąpił odbiór dokumentacji koncepcyjnej projektu zrealizowanej przez firmę Archimedia z Poznania. W grudniu 2018 przychodnia przestała działać. 25 stycznia 2019 nastąpił odbiór dokumentacji budowlano-wykonawczej a 18 lipca 2019 rozpoczęła się przebudowa budynku trwająca 900 dni.

W 2020 roku budynek został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Miasteczka Uniwersyteckiego. 

Przebudowę ukończono w październiku 2021. W miejscu gdzie wcześniej mieściło się pól-sanatorium zaprojektowano pokoje do pracy dla pracowników naukowo-dydaktycznych, sekretariat instytutu oraz pokój konferencyjny. Na parterze w dawnej części szpitalnej znajduje się kafeteria, czytelnia oraz czytelnia testów psychologicznych. W centralnej części budynku w miejscu gabinetów lekarskich wybudowano 10 sal dydaktycznych różnej wielkości oraz ośrodek psychoterapii z niezależnym nowym wejściem od strony elewacji zachodniej. Od strony północnej w budynku ma siedzibę Dział Inwestycyjny UMK. Na kondygnacji przyziemia w dawnej kuchni znajdują się pracownie komputerowe a na dachu kuchni wybudowano laboratorium typu sky-lab czyli wolierę do badań kognitywnych ptaków. Od strony zachodniej przyziemia w miejscu dawnych magazynów wybudowano 14 laboratoriów różnego zastosowania (łącznie w budynku jest ich 16). Od strony zaplecza (elewacja zachodnia) dobudowano windę zewnętrzną a cały budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Ze względów ekologicznych zamontowano klimatyzację wyłącznie w części laboratoryjnej oraz na największych salach wykładowych. Na dachu najwyższej kondygnacji zainstalowano 96 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 40kW. Zdemontowano chodniki w części zachodniej parku przywracając mu naturalny charakter. W części południowej wybudowano teras przy kafeterii oraz zaprojektowano nowy układ chodników oraz oświetlenia parkowego. Od strony zachodniej wyremontowano też stare garaże a od strony wschodniej w pobliżu wejścia wybudowano zadaszony parking na 50 rowerów.

Galeria 
Stan budynku z sierpnia 2016 roku:

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strana Instytutu Psychologii UMK
 Strona główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Medycyna pracy
Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu
Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Zabytki nieruchome w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1973